Гарай — многозначный термин.

Топоним 
 Гарай — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Гарай — административное подразделение провинции Санта-Фе, Аргентина.

Фамилия 
 Гарай, Леонид Павлович (1937—2019) — советский футболист, советский и белорусский тренер.
 Гарай, Лесли Эндрю (1924—2016) — североамериканский ботаник.
 Гарай Диас, Нарсисо (1876—1953) — панамский государственный деятель, дипломат, композитор и педагог.
 Гарай, Максимо (1898—1960) — венгерский и чилийский футбольный тренер. 
 Гарай, Николь (1873—1928) — панамская поэтесса и педагог.
 Гарай, Ромола (род. 1982) — британская актриса.
 Гарай, Фернанда (род. 1986) — бразильская волейболистка.
 Гарай, Хесус (1930—1995) — испанский футболист.
 Гарай, Эпифанио (1849—1903) — колумбийский художник и оперный певец.
 Гарай, Эсекьель (род. 1986) — аргентинский футболист.

Прочее 
 Гарай — любительский футбольный клуб из города Жолква Львовской области.

См. также 
  () — венгерская фамилия